Kašmir - regija koji se nalazi na graničnom pojasu Indije, Pakistana i Kine.
 Azad Kašmir i Gilgit-Baltistan - regije Kašmira pod upravom Pakistana
 Kašmir (tkanina) - vrsta tkanine.